Pickard-Cambridge è un doppio cognome che può riferirsi a più persone:

 Arthur Wallace Pickard-Cambridge, letterato inglese (1873-1952), cugino di Frederick
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge, presbitero e aracnologo inglese (1860-1905), nipote di Octavius
 Octavius Pickard-Cambridge, presbitero e zoologo inglese (1828-1917), zio di Frederick
 William Adair Pickard-Cambridge, letterato e compositore inglese (1879-1957), figlio di Octavius